Проект «Золотой щит» (, , jīndùn gōngchéng, Цзиньдун гунчэн, неофициальное название — «Великий Китайский файрвол» ( — игра слов, производное от  — Великая Китайская стена) — система фильтрации содержимого интернета в КНР. Разработка проекта была начата в 1998 году, а в 2003 году он был введён в эксплуатацию по всей стране. Эта система включает такие подсистемы, как систему управления безопасностью (), систему информирования о правонарушениях (), систему контроля выхода и ввода (), информационную систему мониторинга (), систему управления трафиком ().

«Золотой щит» является одним из 12 ключевых проектов КНР в сфере e-government, именуемых «золотыми». В числе других «золотых» такие проекты, как «Золотые мосты» (, для общеэкономической информации), «Золотая таможня» (, для иностранных торгов), «Золотая карта» (, для электронных валют), «Золотые финансы» (, для управления финансами), «Золотое сельское хозяйство» (, для сельскохозяйственной информации), «Золотое налогообложение» (, для налогообложения), «Золотая вода» (, для информации о водных ресурсах), «Золотое качество» (, для контроля качества) и т. д..

Функции 
 Доступ к ряду иностранных сайтов с территории КНР ограничивается в рамках проекта «Золотой щит»;
 Веб-сайты, базирующиеся на территории Китая, не могут ссылаться и публиковать новости, взятые из зарубежных новостных сайтов или СМИ, без специального одобрения;
 Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по чёрному списку адресов сайтов.

Примеры 
 Ряд западных компаний выполняет требования китайских властей об ограничении доступа к информации. По данным организации «Репортёры без границ», китайская версия поисковой системы Yahoo! в результатах поиска не показывает определённую информацию.

 Сайт Википедии также неоднократно блокировался на территории КНР. Причина блокировки обусловлена, в частности, описанием событий в Китае мая — июня 1989 года.

 Также системой блокируются сайты ряда религиозных и философских течений, в частности, трансгуманистических.

См. также 
 Балканизация Интернета
 Умаодан
 Интернет-цензура в Китайской Народной Республике
 Блокирование Википедии в КНР
 Закон о кибербезопасности КНР
 Суверенный интернет
 Список программ компьютерного слежения и радиоэлектронной разведки по странам

Примечания

Литература 
  Аджемов А. С. Международная информационная безопасность: проблемы и решения. — М.: Наука, 2011. — С. 25-28.

Ссылки 
 Красная сеть (проект сетевого издания Лента.ру)
 Китайский Интернет: как за каменной стеной

Появились в 2003 году в Китае
Интернет-цензура в Китае
Интернет в Китае
Языковые сферы Интернета